Мичоакан има више значења:

 Мичоакан
 Мичоакан (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мичоакан (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мичоакан (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мичоакан (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мичоакан (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мичоакан (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику